У біології триноміальна (тричленна) номенклатура використовується для найменування таксонів рівнем нижче за вид. Вона відрізняється для тварин і рослин:
 Для тварин дивіться Триномен. Для тварин існує тільки один дозволений розряд (таксономічна категорія) рівнем нижче за вид, підвид.
 Для рослин дивіться Триноміальна номенклатура в ботаніці. Для них існує цілий ряд дозволених розрядів рівнем нижче за вид, з яких підвид — найвищий.

Див. також 
 Біноміальна номенклатура

Систематика